Marrellomorpha – grupa wymarłych morskich stawonogów znanych w zapisie kopalnym od kambru do dewonu. Przedstawiciele Marrellomorpha znani są niemal wyłącznie ze stanowisk paleontologicznych cechujących się znakomitym stopniem zachowania skamieniałości. Opisano kilka gatunków należących do tej grupy stawonogów: Marrella splendens, Mimetaster hexagonalis, Furca bohemica, Vachonisia rogeri, Xylokorys chledophilia i Austromarrella klausmuelleri. Prawdopodobnie Marrellomorpha były jednak zwierzętami częstszymi niż sugeruje to ich niewielka różnorodność taksonomiczna. Skamieniałości przedstawicieli tej grupy znane są z Afryki, Ameryki Północnej, Australii, Azji i Europy.

 Kladogram Marrellomorpha według Raka i in. (2013)

Przypisy